

Cinema 
 The Dream – cortometraggio del 1911 diretto da George Loane Tucker e Thomas H. Ince
The Dream – cortometraggio del 1913 diretto da Otis Turner
The Dream – cortometraggio del 1920 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Dream – film tv del 1967 diretto da Margaret Dale

Letteratura 
 Il sogno (The Dream) – poema di Lord Byron 
 The Dream – poema di John Donne
 The Dream – romanzo di H. G. Wells del 1924

Musica 
 The-Dream – cantautore statunitense
 The Dream – album dei The Orb del 2007
 The Dream – album degli In This Moment del 2008
 The Dream – singolo di Roko Blažević del 2019
 The Dream – album degli Alt-J del 2022

Televisione 
 The Dream – film per la televisione del 1989 diretto da Norman Stone

Danza 
 The Dream – balletto di Frederick Ashton